MMO steht für:
 eine Gattung von Computerspielen, siehe Massively Multiplayer Online Game
 einen Proteinkomplex, siehe Methan-Monooxygenase
 MMO, Mach Maximum Operating, in der Regel gesprochen: "Maximum operating Mach Number", siehe Machmeter
 eine Vereinigung von Mathematikern, siehe Moskauer Mathematische Gesellschaft
 Mannesmann Mobilfunk GmbH, siehe Vodafone#Geschichte
 Betriebsstellen-Abkürzung für den Bahnhof Marktoberdorf

mmo steht für:
 Mangga Buang (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

MMO